Лос Портиљо има више значења:

 Лос Портиљо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Портиљо (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику